Pontevedra puede referirse a:

 localidades y divisiones administrativas:
 Pontevedra, ciudad de España;
 Provincia de Pontevedra, división administrativa de Galicia, España;
 Comarca de Pontevedra, división administrativa de Galicia, España;
 Pontevedra, ciudad de la Argentina;
 Ponte Vedra Beach, localidad de los Estados Unidos;
 Pontevedra, municipio de la Provincia de Cápiz, región de Bisayas Occidentales, Filipinas;
 Pontevedra, municipio de la Provincia de Negros Occidental, región de Bisayas Occidentales, Filipinas;

 deporte:
 Pontevedra Club de Fútbol, institución deportiva de Pontevedra, España;

 hidrografía:
 Ría de Pontevedra, ría de Galicia, España;

 islas:
 Islote Pontevedra, islote del archipiélago de las Islas Diego Ramírez, Chile;

 transporte:
 Puerto Deportivo de Pontevedra, puerto de España;